Шугнанська мова — мова шугнанців. Відноситься до східно-іранської групи іранських мов. Поширена в Шугнанському, Рушанському та Мургабському районах Гірно-Бадахшанської АТ Таджикистану (90 тис. шугнанців за даними 1999) та Афганістані.

Писемність 

Писемність на шугнанській мові створена в 1931 на основі латинського алфавіту, хоча відомі шугнанські тексти початку XX століття, записані арабською графікою. Через кілька років алфавіт був реформований та прийняв такий вигляд:

До 1938 видавалися підручники, газети та інша література. Потім, до кінця 1980-х шугнанська мова не мала писемності. Зараз обмежено використовується алфавіт на основі кирилиці. Окремі матеріали на шугнанській публікуються в газетах Бадахшон, Ма'ріфат, Фарҳангі Бадахшон.

Алфавіт з підручника шугнанської мови

Алфавіт за даними книги «Мови Російської Федерації та сусідніх держав»

Лексика 
Незважаючи на те, що лексика шугнанської мови має багато спільного з лексикою інших східноіранських мов, багато лексичних одиниць є лише в ній і в спорідненій сарикольській, але відсутня в інших східноіранських мовах (ваханська, пушту, авеста).

Примітки

Література 
 І. І. Зарубін. Шугнанскіе тексти та словник. М.-Л.,1960;
 Şamвizodāt M.B. Xugnөni alifbә. ullajen çāt. Sitalinobod — Toşkand 1931
 Şamвizoda Çamşed. Alifbe. Awalөn sol çat. Stalinobod, 1937
 Карамшоев. Шугнанско-російський словник. 3 вип. М., 1988–1999.

Посилання 

Мови Афганістану
Мови Таджикистану
Памірські мови
Горно-Бадахшанська автономна область